Eudâmidas II (em grego: Εὐδαμίδας Β') foi rei da cidade-Estado grega de Esparta de 275 a.C. até 245 a.C. ano da sua morte. Pertenceu à Dinastia Euripôntida.

Árvore genealógica baseada em PlutarcoVidas Paralelas, de Plutarco, capítulo Vida de Ágis, 4.1Vidas Paralelas, de Plutarco, capítulo Vida de Cleômenes, 1.1

Ver também 
Reis de Esparta

Reis de Esparta
Gregos do século III a.C.